Als South Dock werden folgende Hafenanlagen im Vereinigten Königreich bezeichnet:
South Dock (Rotherhithe) in London
South Dock (Swansea)
South Dock im Zuge der West India Docks, früher auch South West India Dock, auf der Isle of Dogs in London